Amerikai Egyesült Államok
Radium (Colorado)
Radium (Kansas)
Radium (Minnesota)
Radium (Virginia)
 Kanada
Radium Hot Springs (Brit Columbia)